Baculum bezeichnet:

 in der Anatomie der Säugetiere den Penisknochen
 bei Insekten eine ehemalige Gattung von Stabschrecken, siehe Cladoxerus